Urtica to łacińska nazwa:
 bąbla pokrzywkowego
 pokrzywy